Reisser est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1836-1892), imprimeur et directeur technique allemand de journal ;
  (1878-1943), ingénieur civil, conservateur de monuments et archéologue allemand ;
  (1896-1976), entomologiste et éditeur autrichien ;
  (1946-1988), homme politique israélien ;
 Raymond Reisser (1931-2017), coureur cycliste français.

Patronyme germanique